Antoni Martí Coll (Mataró, 1925-2015) historiador i advocat mataroní.
 Antoni Martí i Farreras (1904-1973), periodista i caricaturista català.
 Antoni de Martí i Franquès (Altafulla, 1750 - Tarragona, 1832), químic català.
 Antoni Martí i Gich (1947), documentalista i cineasta.
 Antoni Martí Monterde (Torís, Ribera Alta, 1968), escriptor valencià radicat a Girona.
 Antoni Martí Petit (1963, Escales d'Engordany), Cap de Govern del Principat d'Andorra.
 Antoni Martí Actor secundari casat amb la primera actriu Pepeta Fornés.